Strasbourghenge est un événement se produisant deux fois par an, en mars et en octobre, quand le soleil levant s'aligne avec la flèche de la cathédrale de Strasbourg dans l'axe de la pénétrante autoroutière A351.

Nom 
« Strasbourghenge » est un mot-valise dérivé du nom de la ville de Strasbourg où se produit le phénomène, et de Stonehenge, site mégalithique du Royaume-Uni dont l'alignement putatif des pierres avec le soleil à certaines dates est une théorie courante en archéoastronomie.

Le terme dérive de celui de Manhattanhenge, inventé en 2002, qui lui se produit deux fois par an dans les rues rectilignes du quartier new-yorkais de Manhattan.

Principe 
À Strasbourg, il n'y a que deux axes routiers qui sont alignés et orientés vers la cathédrale de Strasbourg, monument le plus haut et le plus emblématique du chef-lieu de l'Alsace : la rue de la Paix et la pénétrante autoroutière A351. Mais la première est orientée selon un axe nord-est/sud-ouest, ce qui ne permet pas un alignement avec un lever ou coucher de soleil. Par contre l'A351 est orientée selon un axe est/ouest légèrement incliné, qui rejoint le lever du soleil début marset à la mi-octobre.

Références 
 

Culture à Strasbourg